Příjmení Lehár a Lehar může znamenat:

 Anton Lehár
 Bohumil Lehár – hospodářský historik
 Daniela Lehárová – překladatelka
 František Lehar (1934–2011) – český jaderný fyzik
 Franz Lehár (1870–1948) – maďarsko-rakouský hudební skladatel
 85317 Lehár – planetka
 Jan Lehár (1949–2004) – literární historik